Brétigny – miasto we Francji, w regionie Górna Normandia
 Brétigny – miasto we Francji, w regionie Pikardia

Zobacz też 
 Brétigny-sur-Orge – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Bretigny – miasto we Francji, w regionie Burgundia